Дми́трий Бори́сович Ефиме́нко () — российский учёный, исполняющий обязанности ректора МАДИ (МАДГТУ) с июня 2021 по январь 2023 года.

Биография

Образование 
 1998 год — окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию (Сибирский государственный индустриальный университет); квалификация «инженер-экономист».
 С этого же года обучался в очной аспирантуре Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Карьера 
 2001 год — начал работу преподавателем на кафедре эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса МАДИ.
 2002 год — присуждена ученая степень кандидата технических наук по специальности 05.22.10 («Эксплуатация автомобильного транспорта»).
 С этого же года работал: ассистентом, доцентом, профессором на кафедре транспортной телематики МАДИ.
 2009 год — проходил обучение в очной докторантуре МАДИ.
 2012 год — присуждена учёная степень доктора технических наук по специальности 05.22.08 («Управление процессами перевозок»).
 С 2016 по 2020 год — декан факультета логистики и общетранспортных проблем МАДИ. 
 С 2015 года — заведующий кафедрой «Правовое и таможенное регулирование на транспорте» МАДИ.
 2016 год — действительный член Российской академии транспорта.
 2020 год — присвоено учёное звание профессора по научной специальности «Управление процессами перевозок».
 Июнь 2020 года — июнь 2021 г. — проректор по учебной работе МАДИ.
 С июня 2021 г. по январь 2023 года — исполняющий обязанности ректора МАДИ (МАДГТУ).

Публикации 
Список опубликованных работ

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ 
 Ефименко, Д.Б. Сравнительный анализ систем диспетчерского управления наземным транспортом (традиционные и с применением спутниковой навигации) / Власов В.М., Ефи-менко Д.Б., Ожерельев М.Ю. // Вестник МАДИ (ГТУ), вып. 4, 2005. С. 110 - 115.
 Ефименко, Д.Б. К вопросу обеспечения мобильности городского населения / Ефимен-ко Д.Б.// Журнал «Автотранспортное предприятие» № 4 – 2007.– С. 12-13.
 Ефименко, Д.Б. Совершенствование информирования пассажиров в транспортно-телематических системах городского пассажирского транспорта / # Ефименко Д.Б., Ожерельев М.Ю. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 6 – 2008.– С. 43-46.
 Ефименко, Д.Б. Оценка основных параметров транспортных потоков на основе использования навигационных данных транспортных средств городского пассажирского транспорта /Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 11 – 2009.– С. 17-22.
 Ефименко, Д.Б. Современный облик автоматизированных систем диспетчерского управления городским пассажирским транспортом / Богумил В.Н., Власов В.М., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 1 – 2010.– С. 3-10.
 Ефименко, Д.Б. Использование навигационной информации о динамике транспортных потоков в оперативном диспетчерском управлении городским пассажирским транспортом / Базельцев А.В., Байтулаев А.М., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 12 – 2010.– С. 15-18.
 Ефименко, Д.Б. Об одном подходе к построению автоматизированной навигационной системы мониторинга, диспетчерского контроля и учета работы транспорта нефтедобывающих предприятий / # Ефименко Д.Б, Жучков В.Н., Остроух А.В. //Научно-технический журнал «Инженер-нефтяник» № 2 – 2011.– С. 43-47.
 Ефименко, Д.Б. Мониторинг параметров ламинарных транспортных потоков с помощью ГЛОНАСС/GPS /Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б. // Международный научно-технический журнал «Наука и техника в дорожной отрасли» № 3 – 2011.– С. 18-23.
 Ефименко, Д.Б. Экспериментальные исследования транспортных потоков с использованием навигационных данных (ГЛОНАСС/GPS) диспетчерских систем /Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б. // Международный научно-технический журнал «Наука и техника в дорожной отрасли» № 4 – 2011.– С. 3-8.
 Ефименко, Д.Б. Мобильная установка для поверки узлов учета нефтегазоводяной-смеси на местах добычи в нефтедобывающих предприятиях / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Краснянский М.Н., Остроух А.В. // Журнал «Промышленные АСУ и контроллеры» № 9 – 2011. – С.14-17.
 Ефименко, Д.Б. Концепция автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля и учета работы транспорта нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий / Губанов А.И., # Ефименко Д.Б, Николаев А.Б., Остроух А.В. //Научно-технический журнал «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» № 11 – 2011.– С. 12-14.
 Ефименко, Д.Б. Развитие навигационной системы диспетчерского управления грузовым транспортом (на примере нефтедобывающих предприятий) /# Ефименко Д.Б., Остроух А.В., Филатов С.А. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 11 – 2011.– С. 32-35.
 Ефименко, Д.Б. Оперативное управление городским пассажирским транспортом в автоматизированной навигационной диспетчерской системе / Базельцев А.В., Байтулаев А.М., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 12 – 2011.– С. 19-23.
 Ефименко, Д.Б. Использование программного обеспечения радионавигационных диспетчерских систем для транспортного обслуживания специальных объектов нефтедобывающих компаний / # Ефименко Д.Б., Исмаилов А.Р., Николаев А.Б., Остроух А.В. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 2 – 2012.– С. 42-45.
 Ефименко, Д.Б. Оценка эффективности диспетчерского управления по восстановле нию движения на маршруте / Байтулаев А.М., Гуревич Г.А., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Ав тотранспортное предприятие» № 4 – 2012.– С. 29-32.
 Ефименко, Д.Б. Обеспечение автоматического контроля регулярности движения пассажирских транспортных средств в диспетчерской системе /Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б. // Журнал «Автотранспортное предприятие» № 6 – 2012.– С. 19-23.
 Ефименко, Д.Б. Особенности мониторинга интервалов движения пассажирского транспорта / # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В., Львова А.Б., Ожерельев М.Ю., Польгун М.Б. // Журнал «В мире научных открытий». – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. №2.6 (26) Проблемы науки и образования – с. 115-123

Учебные и методические пособия 
 Ефименко, Д.Б. Информационное обеспечение автотранспортных систем / В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, А.В. Постолит // Учебное пособие под общ.ред. В.М.Власова; М.: МАДИ. – 2004. – 242 с.
 Ефименко, Д.Б. Построение структуры базы данных нормативно-справочной информации в автоматизированной системе диспетчерского управления транспортом / В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, С.В. Жанказиев // Методическое пособие под ред. В.М. Власова; М.: МАДИ. – 2007.– 50 с.
 Ефименко, Д.Б. Использование ГИС в технологии диспетчерского управления маршрутизированным транспортом / В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, С.В. Жанказиев // Методическое пособие под ред. В.М. Власова; М.: МАДИ. – 2007.– 72 с.
 Ефименко, Д.Б. Использование средств транспортной телематики в управлении маршрутизированным движением транспортных средств / В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, С.В. Жанказиев, М.Ю. Ожерельев // Методическое пособие под ред. В.М. Власова; М.: МАДИ. – 2007.– 87 с.

Научные статьи, опубликованные в прочих изданиях 
 Ефименко, Д.Б. Региональные аспекты реструктуризации производственно-технической базы городского пассажирского транспорта / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В.// Журнал Грузовое и легковое автохозяйство. – М., - 2001. - № 8. – С. 19-23.
 Ефименко, Д.Б. Совершенствование процессов управления городским пассажирским транспортом в условиях возникновения нарушений в его работе и критических ситуаций (на примере г. Новокузнецка Кемеровской области) (статья) / В.Н. Богумил, В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, А.А. Ружило // Деп. ВИНИТИ №631 – В2003, M.: МАДИ (ГТУ), 2003. – 19 с.
 Ефименко, Д.Б. Основные направления совершенствования работы городского пассажирского транспорта с учетом зарубежного и отечественного опыта (статья) / В.Н. Богу-мил, В.М. Власов, Д.Б. # Ефименко, А.А. Ружило // Деп. ВИНИТИ №632-В2003, M.: МАДИ (ГТУ), 2004. – 20 с.
 Ефименко, Д.Б. Анализ структуры мобильного оборудования систем диспетчерского управления пассажирским транспортом (статья) / Д.Б. # Ефименко, С.В. Макаров // Деп. ВИНИТИ №1922-В2004, M.: МАДИ (ГТУ), 2004. – 16 с.
 Ефименко, Д.Б. Основные требования к программному обеспечению комплекса диспетчерского управления пассажирским транспортом с использованием технологий спутниковой радионавигации и мобильной радиосвязи (статья) / В.М. Власов, А.А. Ружило, В.Н. Богумил, Д.Б. # Ефименко // Деп. ВИНИТИ №1915-В2004, M.: МАДИ (ГТУ), 2004. – 17 с.
 Ефименко, Д.Б. Современное представление о маршрутном ориентировании участников дорожного движения / Багно А.В., Воробьев А.И., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В.// Информационное специализированное издание Грузоперевозки и транспорт. – М.: ЗАО «Издательство «Форворд». – 2007. - № 1 (2). – с. 61-68.
 Ефименко, Д.Б. Анализ перспективных направлений совершенствования технологии диспетчерского управления пассажирским транспортом (на примере АСУ «Навигация») / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В., Макаров С.В. // МАДИ. – М., 2007. – 28 с., ил. – Библ. 2 наим. – рус.деп. в ВНИТИ.
 Ефименко, Д.Б. Координатно-временное и навигационное обеспечение (КВНО) как единая информационная основа автоматизации базовых технологий на транспорте / Власов В.М., # Ефименко Д.Б. // В сб. докладов «Фундаментальное и прикладное координатно-временное и навигационное обеспечение». 2-я Всероссийская конференция. - СПб.: ИПА РАН, 2007. – С.32-35.
 Ефименко, Д.Б. Технологии телематики в обеспечении приоритетного движения общественного транспорта/ Воробьев А.И., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В. // Средства и технологии телематики на автомобильном транспорте: сб. науч. тр. МАДИ (ГТУ) - М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2008. - С. 203-219.
 Ефименко, Д.Б. Построение транспортно-телематических систем информационного обеспечения перевозок грузов / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В. // Средства и технологии телематики на автомобильном транспорте (сборник научных трудов) – М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – с. 87-98.
 Ефименко, Д.Б. Использование навигационных данных телематических систем ГПТ для разработки новых подходов оценки параметров движения транспортных средств на улично-дорожной сети / # Ефименко Д.Б. // Средства и технологии телематики на автомобильном транспорте (сборник научных трудов) – М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – с. 44-54.
 Ефименко, Д.Б. Особенности использования на наземном транспорте телематических бортовых регистрирующих устройств / Власов В.М., # Ефименко Д.Б. // Средства и технологии телематики на автомобильном транспорте (сборник научных трудов) – М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – с. 98-108.
 Ефименко, Д.Б. Развитие технических средств телематики наземного транспорта / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В.// Средства и технологии телематики на автомобильном транспорте (сборник научных трудов) – М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – с. 108-119.
 Ефименко, Д.Б. Разработка концепции создания интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах федерального значения/ Багно А.В., Воробьев А.И., Ефи-менко Д.Б., Жанказиев С.В., Росланов А.Е. // Опубликованный отчет по государственному контракту № УД-47/261 от 07.10.2009 г.
 Ефименко, Д.Б. Использование координатно-временных и навигационных данных в телематических системах пассажирского транспорта (тезисы) / # Ефименко Д.Б. // 5-я Международная научно-практическая конференция «Геопространственные технологии и сферы их применения». Материалы конференции. М.: , 2009. - с 21.
 Ефименко, Д.Б. Комплексный подход к развитию автоматизированных систем управления пассажирским транспортом (тезисы) / # Ефименко Д.Б. // 4 Международный форум по спутниковой навигации 2010. Материалы форума-конференции. - М.: , 2010. - с. 27.
 Ефименко, Д.Б. Анализ нормативных документов РФ технических средств организации дорожного движения/ Багно А.В, # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В.// Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – с. 6-28.
 Ефименко, Д.Б. Опыт применения телематических систем, направленных на повышение безопасности дорожного движения в РФ / # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В. //Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – с. 126-138.
 Ефименко, Д.Б. Взаимодействие систем диспетчерского управления пассажирским транспортом с ИТС мегаполиса. / Базельцев А.В., Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б. // В кн.: Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов)– М.: МАДИ, 2010. – С.237 - 246.
 Ефименко, Д.Б. Анализ структуры информационного обеспечения современных автоматизированных спутниковых радионавигационных систем диспетчерского управления пассажирским транспортом / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Ожерельев М.Ю. // В кн.: Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – С.224 - 237.
 Ефименко, Д.Б. Координатно-временное и навигационное обеспечение транспортно-телематической системы диспетчерского управления пассажирским транспортом/ # Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В., Ожерельев М.Ю. // В кн.: Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – С.286 - 301.
 Ефименко, Д.Б. Классификация теоретических подходов к сбору и обработке информации, поступающей в транспортно-телематическую систему диспетчерского управления пассажирскими перевозками / Власов В.М., # Ефименко Д.Б., Ожерельев М.Ю. // В кн.: Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – С.378 - 397.
 Ефименко, Д.Б. Совершенствование системы оперативного обмена информацией между пассажирскими транспортными средствами и диспетчерским центром / # Ефименко Д.Б., Сидиков Ф.А. // В кн.: Научные аспекты развития транспортно-телематических систем (сборник научных трудов) – М.: МАДИ, 2010. – С.347 - 362.
 Ефименко, Д.Б. Телематические системы диспетчерского управления движением автомобильного транспорта, как части ИТС мегаполиса / Богумил В.Н., # Ефименко Д.Б., Жанка-зиев С.В. //9-я Международная научно-практическая конференция «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах», С-Пб., 2010. – С. 115 - 120.
 Ефименко, Д.Б. Использование функциональных возможностей систем диспетчерского управления пассажирскими перевозками для совершенствования информационного обеспечения систем управления дорожным движением крупного города / Богумил В.Н, Ефи-менко Д.Б. // Ползуновский альманах № 2, г. Барнаул, 2010. - С. 45-47.
 Ефименко, Д.Б. Информационно-навигационное обеспечение современных автоматизированных систем диспетчерского управления транспортом /# Ефименко Д.Б., Филатов С.А. // В кн.: Информационные технологии в научной и производственной деятельности (сборник материалов V студенческой научно-практической конференции факультета «Управление» МАДИ) – М.: МАДИ, 2011. – С.19 - 23.
 Ефименко, Д.Б. Навигационное обеспечение системы диспетчерского управления транспортом /Байтулаев А.М., # Ефименко Д.Б., Ожерельев М.Ю. // В кн.: Информационные технологии в научной и производственной деятельности (сборник материалов V студенческой научно-практической конференции факультета «Управление» МАДИ) – М.: МАДИ, 2011. – С.23 - 28.
 Ефименко, Д.Б. Развитие систем диспетчерского управления транспортом общего пользования как подсистемы ИТС мегаполиса /Базельцев А.В., # Ефименко Д.Б., Ледовский А.А. // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый», г. Чита, №4 (27), том III - 2011. – С.123 - 125.
 Ефименко, Д.Б. Информационное взаимодействие между пассажирскими транспортными средствами и диспетчерским центром / # Ефименко Д.Б., Сидиков Ф.А. // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый», г. Чита, №4 (27), том III - 2011 – С.125 - 131.
 Ефименко, Д.Б. Использование технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS для расчета параметров ламинарных транспортных потоков / Богумил В.Н, # Ефименко Д.Б. // Ползуновский альманах № 1, г. Барнаул, 2011. - С. 70-74.
 Efimenko, D.B. Automated mobile facility for quantity estimation of raw oil and gas, prospected from suboil / Efimenko D.B., Nickolayev A.B., Ostroukh A.V. // International journal of applied and fundamental research, - № 6, - 2011. – p. 74-76.

Примечания

Ссылки 
 Ефименко Дмитрий Борисович — Исполняющий обязанности ректора МАДИ.
 ЕФИМЕНКО Дмитрий Борисович // Исполняющий обязанности ректора МАДИ // Организация: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
 31 января // Артём Ажгиревич назначен и.о. ректора МАДИ // Ранее пост и.о. ректора МАДИ занимал Дмитрий Ефименко. Об этом сообщает «Рамблер».
 И.о. ректора МАДИ Дмитрий Ефименко: Уже к 2024-му году нас ждёт серьёзный прорыв в дорожной отрасли